Ženská dvouhra Qatar Total Open 2017 probíhala ve druhé polovině února 2017. Do singlové soutěže dauhaského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráček. Obhájkyní titulu byla španělská tenistka Carla Suárezová Navarrová, která se odhlásila pro poranění pravého ramene. Švýcarka Timea Bacsinszká skrečovala zápas úvodního kola pro zranění stehna.

Vítězkou se stala druhá nasazená Češka Karolína Plíšková, jež ve finále zdolala dánskou tenistku Caroline Wozniackou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. V probíhající sezóně si připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo osmý singlový titul na okruhu WTA Tour. Jednalo se o její první vítězství nad bývalou světovou jedničkou, když předtím třikrát odešla poražena.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Qatar Ladies Open
Tenis v Kataru v roce 2017
WTA Tour 2017